Apáca utca jelentései:

 Apáca utca, Győr
 Apáca utca, Pécs